La Ballena Espacial es el episodio 109 (vigesimoprimero de la sexta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis

El Profesor cuenta a la tripulación de Planet Express como hace 50 años se perdió su primera tripulación a una misión en el Tetraedro de Las Bermudas, el cual es famoso por ser un lugar desolado del universo donde muchas naves espaciales han sido desaparecidas, Leela se muestra escéptica a esto, y el Profesor le dice que casualmente en su próxima misión tiene que pasar por el Tetraedro de Las Bermudas, para recoger un monumento para conmemorar el Sexagésimo aniversario de la pérdida de su primera tripulación, Leela aconseja que puede rodear el Tetraedro y no pasar por él, pero eso le llevaría más tiempo, Después de recoger la estatua, Leela y compañía se dirigen devuelta a la Tierra para la Fiesta, pero Amy le recuerda a Leela que van a llegar tarde por rodear al Tetraedro (El cual es gigantesco), así que Leela decide atravesarlo, pasan el horizonte del Tetraedro y se adentran en él, logran ver numerosas naves famosas perdidas dentro, como un cementerio espacial, luego Bender, Hermes y Zoidberg a la deriva en el espacio, Leela crea una gran obsesión de matar a la ballena espacial al estilo pirata, consiguiendo solo que la ballena los arrastre a la cuarta dimensión y se los trague vivos, dentro de la ballena, Leela y los demás observan los intestinos de la ballena (los cuales tienen forma de la Banda de Möbius, el cual es un objeto cuatridimensional), La ballena mete a todos en sus intestinos menos a Leela, ella después encuentra al primer capitán de la tripulación de Planet Express, fusionado en el interior de la ballena , el le explica que la ballena se alimenta de la obsesión de la gente, y el mismo destino le depara a Leela la cual se fusiona contra su voluntad con la ballena, en otra escena, el Profesor y Zoidberg (el cual logró escapar antes de que se lo tragara la ballena por segunda vez), están reunidos con los familiares de su primera tripulación y de su última tripulación perdida, justo después aparece la ballena y aterriza en medio del edificio, luego sale Leela y explica lo sucedido y como logró controlar a la Ballena con una obsesión mayor a matarla, que era entregar su paquete a tiempo, logra que la ballena escupa la estatua y libere a todos a los que se ha tragado, entre ellos esta la primera tripulación del profesor, los cuales no envejecieron por estar en un bluce del tiempo dentro de los intestinos cuatridimencionales de la ballena, luego Leela regresa a su pendiente de matar a la ballena, todo la ayudan menos Zoidberg y su antigua Novia.

Curiosidades 

 El título del episodio es una parodia a la novela de Herman Melville, Moby-Dick, pero sustituye Moby por Möbius, aluciendo al hecho de que la ballena es un ser de la cuarta dimensión y tiene una Banda de Möbius en como intestino.

 Leela llama a Amy "Sailor Moon", que sería, Marinera Lunar y Marinera de la Luna.

 Leela crea en su mente una obsesión dañina por matar a la ballena espacial, al igual que el Capitán Ahab, en Moby-Dick.

 El Tetraedro de las Bermudas, es una versión espacial y futurista del fenómeno oceánico conocido como El Triángulo de las Bermudas, una región en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, donde un número de buques y aeronaves de la superficie supuestamente han desaparecido en circunstancias misteriosas. Pero en vez de ser un triángulo, es un tetraedro por el hecho que en el espacio se puede mover en cuatro direcciones, abajo, arriba, izquierda y derecha y en el mar solo derecha e izquierda.

 Casi al final del episodio hace un cameo una parodia del Cuarto Doctor (Doctor Who), saliendo de la boca de la ballena.

 Se hace una breve representación de la cuarta dimensión, claro que solo los personajes vieron la cuarta dimensión realmente, pero se muestra al público como los personajes al moverse dejaban rastros de ellos en diferentes posiciones y hablaban al delante y al revés al mismo tiempo, Hermes decía ver múltiples lados y tiempos a la vez, incluso Bender podía estar en infinidad de lugares al mismo tiempo.

 Cuando están en el espacio, la nave golpea con naves extraviadas. Una de ellas (de color rojo y azul) es la nave espacial utilizada en el logotipo del grupo de rock ELO.
 Al huir del primer ataque de la ballena espacial, pasan cerca de la cola del vuelo 815 de oceanic Airlines, de la serie de televisión lost.

Referencias 

Episodios de Futurama